Зюттерлин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зюттерлин, Людвиг (23 июля 1865, Лар — 20 ноября 1917, Берлин) — художник-график, дизайнер книг, мастер шрифтового дизайна и педагог.
 Зюттерлин, Яша (род. 4 ноября 1992, Фрайбург-им-Брайсгау, Германия) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Мирового тура «Movistar Team».
 Шрифт Зюттерлина — вариант готического курсива, разработанный Людвигом Зюттерлином.